Jacobo VI Appiani d’Aragona (Piombino, 1529 - Piombino, 1585), hijo de Jacobo V Appiani d’Aragona. Fue señor del Piombino, príncipe del Sacro Imperio Romano y señor de Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano y de las islas de Elba, Montecristo, Pianosa, Cerboli y Palmaiola desde 1545, bajo la regencia de su madre (16 años), y desde 1559, además señor de Badia al Fango (Castiglione della Pescaia) y Vignale.

El Principado de Piombino fue ocupado de 1548 a 1552 por el duque de Florencia, Cosme I de Médici, en el curso de la llamada Guerra de Siena, durante la cual se enfrentaron por una parte España y Florencia, y de otra Francia, la República de Siena y el Imperio otomano. En 1552 además moría la regente, Elena Salviati. Jacobo por el Tratado de Londres del 20 de mayo de 1557 recupera el principado a cambio de ceder al Ducado de Florencia la villa de Portoferraio y permitir el establecimiento de guarniciones españolas en sus dominios. Conformándose los presidios de la toscana septentrionales.

Descendencia 
Jacobo se casó en 1547 en Génova con Virginia Fieschi hija de Ettore Fieschi conde de Lavagna y Savignone. El matrimonio tuvo seis hijos:
 Elena (1548 - ¿?), fallecida en la infancia;
 Caterina (1550 - 1601), casada con Nunzio Barboli, conde de Montauto;
 Vittoria (1551 - 1587),  casada con Fabiano Ciocchi del Monte, conde de Monte San Savino, y en segundas nupcias con Ottavio Sanvitale, conde de Fontanellato;
 Francesco (1553 - 1559), fallecido en la infancia;
 Luisa (1555 - ¿?), tomo los hábitos de monja;
 Maria Caterina (1558 - ¿?), tomo los hábitos de monja;

Además Jacobo tuvo tres hijos naturales:
 Alessandro Appiani d'Aragona (1555 - 1589), hijo natural habido con Maria Fieschi, su cuñada y, por tanto, hermana de su mujer. Fue legitimado y sucedió a su padre en el principado.
 Giovanni (n. 1575), caballero de San Esteban en 1592 y capitán de galeras.
 Alemano (n. 1578), caballero de San Esteban en 1594.

Ancestros 

Nobles de Italia del siglo XVI
Nacidos en Piombino
Fallecidos en Piombino